Локомотивите серия 28.00 са първите в БДЖ с пет свързани колооси и до доставката на локомотивите серия 45.00 са най-мощните товарни локомотиви. От доставените общо 87 локомотива 5 броя са изгубени по време на войните (Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война) – № 501, 522, 528, 534 и 548, а през 1925 г. е бракуван № 533. Така при въвеждането на новото серийно означение през 1936 г. заемат номерата от 28.01 до 28.81. Междувременно през Втората световна война са открити два от изгубените и те заемат последните номера от серията 28.82 и 28.83.

След около 30-годишна експлоатация на локомотивите е направен основен ремонт, при който тромавата парна машина „Компаунд“ е заменена с „Цвилинг“ с клапаново пароразпределение „Ленц“. На машините е монтиран и паропрегревател. След реконструкцията е реализирана по-голяма мощност, намален разход на цилиндрово масло, икономия на гориво и вода и по-спокоен ход на локомотива. Те са основна серия товарни локомотиви на много депа, а също така и поемат тежките изтеглителни маневри в разпределителните гари, мините и индустриални райони.

Локомотивите са имали хардиева (вакуумна) спирачка с просто и автоматично действие. След демонтажа на вакуумната спирачка е монтирана двустъпална въздушна помпа и спирачка със сгъстен въздух. Спирачни са 2-ра, 3-та и 4-та колооси, а по-късно и 5-а сцепна колоос. Ръчната спирачка действа само на тендера. Тендерите са триосни с цяла листова рама.

В периода 1953 – 1965 г. са предадени на промишлени предприятия известен брой машини, а от началото на 70те години започва тяхното бракуване. Последните машини са 28.31 (бракувана през 1978 г.) и 28.56 през 1980 г. Серията е с една от най-продължителните експлоатации, като локомотив 28.08 е в БДЖ 67 години. За музейната колекция на БДЖ е запазен локомотив 28.22, а 28.48 е на постамент в района на гара Стара Загора.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите 28.00

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви